Goosebumps kan syfta på:

 Goosebumps (bokserie) – en bokserie med horrorböcker (på svenska även kallad Kalla kårar)
 Goosebumps (sång) – en sång från 2012
 Goosebumps (TV-serie) – TV-serie 1995–1998 (på svenska även kallad Kalla kårar)